Parallels:

 Parallels — частная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения.
 Parallels — шестой студийный альбом американской прогрессив-метал группы Fates Warning.